Васи́лий Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Василий Николаевич — Георгиевский кавалер; подпоручик; 31 октября 1917.
 Иванов, Василий Николаевич (1877—1936) — русский и советский гармонист.
 Иванов, Василий Николаевич (1906—1991) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Иванов, Василий Николаевич (1925—1947) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Василий Николаевич (1935—2021) — доктор исторических наук.
 Иванов, Василий Николаевич (1896—1979) — почвовед, доктор наук.